Desmet ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Desmet (1931–2012), belgischer Radrennfahrer
 Armand Desmet (Judoka) (* 1941), französischer Judoka 
 Gilbert Desmet (* 1931), belgischer Radrennfahrer
 Hanne Desmet (* 1996), belgische Shorttrackerin
 Jean Desmet (1875–1956), holländischer Kinobetreiber und Filmverleiher
 Jurgen Desmet (* 1978), belgischer Breakcore-Produzent und -DJ
 Philippe Desmet (* 1958), belgischer Fußballspieler
 Stijn Desmet (* 1998), belgischer Shorttracker
 Taggart Desmet (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 De Smet